Thiago Pereira Duarte  (Porto Alegre, 14 de junho de 1972), mais conhecido como  Dr. Thiago, é um médico e político brasileiro. Atualmente é deputado estadual pelo União Brasil (UNIÃO). 

Com a fusão dos antigos DEM e PSL ao União Brasil em 2022 (ano em que houve o registro pelo TSE), Thiago migrou para a nova legenda.

Trajetória política
Duarte, sempre utilizando o nome político "Dr. Thiago Duarte" ou somente "Dr. Thiago", assumiu como vereador em 2008, tendo assumido como suplente, após ter concorrido na eleição de 2004. No pleito de 2008, para a 15ª Legislatura da Câmara de Porto Alegre, também ficou na suplência, tendo assumido como titular em 2011, na vaga de Juliana Brizola, que na ocasião fora eleita deputada estadual pelo PDT. 

Pela primeira vez, esteve entre os eleitos a vereador em Porto Alegre em 2012, para a 16ª Legislatura da Câmara Municipal. Foi reeleito em 2016, para a 17ª Legislatura. Assumiu no cargo de vereador até abril de 2018, devido ao prazo para desincompatibilização imposto pela Justiça Eleitoral para concorrer a outro cargo eletivo.

Nas eleições de 2018, foi candidato a deputado estadual, pelo Democratas (DEM), e foi eleito com 27.907 votos. 

Nascidos em 1972
Naturais de Porto Alegre
Membros do Democratas (Brasil)
Deputados estaduais do Rio Grande do Sul
Médicos do Rio Grande do Sul
Membros do Partido Democrático Trabalhista
Membros do União Brasil